ČMS je zkratka používaná v následujících významech:

 Čechy, Morava a Slezsko
 Česká mailingová společnost
 Česká marketingová společnost
 Česká matematická společnost
 Česká metrologická společnost
 Česká mykologická společnost
 Český magický svaz

Podobné zkratky
 CMS
 ČMD